Bolinzi är ett samhälle i Kina. Det ligger i den östra delen av landet,  km söder om huvudstaden Peking. Bolinzi ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bolinzi är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Bolinzi. Runt Bolinzi är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Bolinzi består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

WP:Projekt Kina
Orter i Anhui